Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die XXI Copa Claro Colsanitas 2013 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 16. und 17. Februar 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
WTA Bogotá